Плаја Вијеха има више значења:

 Плаја Вијеха (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Плаја Вијеха (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику